Ирина Владимировна Игнатко (род. 28 октября 1968) — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН (2016), специалист в области акушерства и гинекологии.

Биография 
В 2005 году защитила в Московской медицинской академии докторскую диссертацию по теме «Беременность высокого риска перинатальной патологии: патогенез плацентарной недостаточности, ранняя диагностика и акушерская тактика» (специальность «акушерство и гинекология»).

Является профессором на кафедре акушерства, гинекологии и перинатологии Первого Московского государственного медицинского университета. Состоит в качестве научного редактора в журнале «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии», входит в состав диссовета в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова по специальностям «акушерство и гинекология», «хирургия», диссовета в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» по специальности "акушерство и гинекология".

В 2008 году была удостоена Премии РАМН им. Л. С. Персианинова за лучшую работу в акушерстве. За работу «Разработка и внедрение высокотехнологичных методов исследования состояния матери и плода для обеспечения здоровья будущего поколения» (2011) получила премию Правительства РФ по науке.

В начале 2016 года получила почётное звание «Профессор РАН», а с 28 октября 2016 года является членом-корреспондентом РАН по Отделению медицинских наук.

Публикации 
Ирина Игнатко — автор более двухсот публикаций, в том числе написала в соавторстве одиннадцать монографий, учебник по акушерству, три руководства по акушерству и гинекологии, двенадцать учебно-методических пособий. Основные публикации:
 Стрижаков А., Давыдов А., Белоцерковцева Л., Игнатко И. Физиология и патология плода (2004)
 Стрижаков А., Игнатко И. Физиология и патология эндокринной системы плода (2013)
 Стрижаков А., Игнатко И., Тимохина Е., Белоцерковцева Л. Патофизиология плода и плаценты (2015)
 Стрижаков А., Игнатко И., Тимохина Е., Рыбин М. Переношенная беременность (2006)
 Стрижаков А., Игнатко И. Акушерская тактика при тазовом предлежании плода (2009)
 Стрижаков А., Игнатко И. Потеря беременности: патогенез, диагностика, акушерская тактика (2007)
 Стрижаков А., Игнатко И., Тимохина Е., Белоцерковцева Л. Синдром задержки роста плода: патогенез, диагностика, лечение, акушерская тактика (2014)
 Клинические лекции по акушерству и гинекологии (под ред. Игнатко И., Стрижаков А., Давыдов А., 2010)
Стрижаков А., Игнатко И., Тимохина Е., Карданова М. Критическое состояние плода: диагностические критерии, акушерская тактика, перинатальные исходы (2018).   
Стрижаков А., Игнатко И., Давыдов А. Акушерство (учебник для медвузов) (2020)
Стрижаков А., Игнатко И., Родионова А. Фетальные аритмии (2021)

Примечания 

Доктора медицинских наук
Гинекологи России
Члены-корреспонденты РАН
Профессора РАН
Преподаватели 1-го МГМУ